Коган, Виктор:
 Коган, Виктор Александрович (1936—2014) — советский и российский химик, заведующий кафедрой Южного федерального университета.
 Коган, Виктор Ильич (род. 1949) — переводчик.